Ше́лехов — фамилия и топоним.

Носители фамилии

Шелехов 
 Шелехов, Григорий Иванович (1747—1795) — русский исследователь, мореплаватель.
 Шелехов, Дмитрий Потапович (1792—1854) — писатель, известный сельскохозяйственными сочинениями, статский советник.
 Шелехов, Иван Иванович (?—1855) — русский издатель, переводчик.
 Шелехов, Михаил Михайлович (род. 1954) — советский и белорусский поэт, прозаик, драматург, сценарист, журналист.
 Шелехов, Сергей Михайлович (1913—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Шелехова 
 Шелехова, Мария Фёдоровна (1804—1889) — русская артистка оперетты и драмы.

Топоним 
 Шелехов — город в Иркутской области.

См. также 
 Шелеховский район
 Шелеховское озеро
 Шелихов
 Шелеховы
 Шелехово
 Шелехес